Holston steht für:

 Holston (Tennessee), US-amerikanische Gemeinde im Bundesstaat Tennessee

Personen:

 David Holston (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Holsten